Shropshire & District League 1890–91 var den første sæson af den regionale engelske fodboldliga Shropshire & District League. Ligaen havde deltagelse af otte hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Ironbridge FC, som dermed vandt ligaen for første gang.

Resultater

Kilder / eksterne henvisninger 
 Non-League Matters - Shropshire & District League 1890-1900  
 Football Club History Database

Noter 

Sæsoner i Shropshire & District League
Fodbold i 1890
Fodbold i 1891